То́лвуя (, ) — село Медвежьегорского района Республики Карелия Российской Федерации. Административный центр Толвуйского сельского поселения.

Название 
Большинство исследователей карельской топонимии истолковывают название как северный ручей от карельских talvi (север, зима) и oja (ручей).

Общие сведения 
Располагается в 79 км по автодороге к юго-востоку от города Медвежьегорска на юго-восточном берегу Повенецкого залива Онежского озера в Заонежье, в 50 км к северо-северо-востоку от острова Кижи.

Действует совхоз «Толвуйский», школа, детский сад, амбулатория, отделение ФГУП «Почта России», дом культуры, памятник архитектуры II-й половины XIX века — церковь Георгия Победоносца.

Причалы для судов отсутствуют. Ближайшая автозаправочная станция — в Медвежьегорске.

Сохраняется братская могила советских воинов, погибших в годы Советско-финской войны (1941—1944).

В 7 км от села, на острове Палий, расположен Палеостровский Рождественский монастырь — один из наиболее древних и известных монастырей Заонежья.
 
В 5 километрах от села ведутся разработки Зажогинского месторождения шунгита. Зажогинское месторождение образовано двумя крупнейшими залежами высокоуглеродистых шунгитовых пород — Зажогинской (запас 5 млн т) и Максовской (запас 30 млн т), расстояние между которыми около 1 км.

В 17 км к юго-западу от села, в начале 1980-х годов, выявлено 7 зон месторождений и рудопроявлений медь-уран-молибден-ванадиевых руд (месторождение Средняя Падма). Планируемый способ освоения — подземный.

История 
Село впервые упоминается в 1375 году. Центр Толвуйского погоста.

В Толвуйском погосте было распространено наибольшее количество прибалтийско-финских имён в документах Обонежской пятины.

В 1601 году в Толвую была сослана Инокиня Марфа — мать первого русского царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. Вблизи села находится родник «Царицын ключ», история которого связана с именем Инокини Марфы.

В Толвуе родился Зосима Соловецкий — основатель Соловецкого монастыря, святой Русской Церкви, почитается в лике преподобных.

21 октября 1937 года по необоснованному обвинению в контрреволюционной деятельности, решением Особой тройки НКВД Карельской АССР, был расстрелян священник Толвуйской церкви Степан Фёдорович Угаров (1885—1937).

Памятники истории 
Братская могила советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В конце 1950-х годов на могиле установлена скульптура скорбящей матери.

Население

Интересные факты 
Памятник архитектуры — ветряная мельница из Толвуи была перенесена в музей-заповедник «Кижи».

Известные жители 
 Иван Иванович Ткачук (1943—2011) — генеральный директор совхоза «Толвуйский» в 1983—2011 годах.

Улицы 
 ул. Геологическая
 ул. Гористая
 ул. Каменистая
 ул. Малая
 ул. Молодёжная
 ул. Набережная
 ул. Невская
 ул. Октябрьская
 ул. Онежская
 ул. Первомайская
 ул. Полевая
 ул. Пушкина
 ул. Речников
 ул. Рыбацкая
 ул. Северная
 ул. Совхозная
 ул. Спортивная
 ул. Школьная
 пер Школьный

См. также 
 Толвуйское общество

Примечания

Литература 
 Толвуйский приход Петрозаводского уезда Олонецкой губернии: [о церквях, часовнях, поклонных крестах Толвуи и Толвуйского прихода]. — Петрозаводск: Губерн. тип., 1891. — 44 с.

Ссылки 
 Братская могила советских воинов и партизан
 Толвуйская заточница Инокиня Марфа
 Церковь Георгия Победоносца
 Заонежье: от истории к современности. Толвуя
 В селе Толвуя прошли мероприятия, посвящённые 181-й годовщине со дня рождения известной сказительницы Ирины Федосовой
 В селе Толвуя после реставрации открыт источник «Царицын ключ»
 Библиотеке в Толвуе — 90 лет
 Спиридонов А. М. Средневековые поселения центра Толвуйского погоста

Населённые пункты Медвежьегорского района